Carpano – ex azienda torinese
 Carpano – squadra ciclistica attiva dal 1956 al 1964
 Carpano – frazione di Arsia, in Croazia

Persone
Andrea Carpano – hockeista su ghiaccio italiano
Antonio Benedetto Carpano – distillatore italiano, inventore del vermut
Ernesto Carpano Maglioli – politico italiano

Pagine correlate 
 Carpani